Buntu Batu ist ein Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Enrekang in der Provinz Südsulawesi, Indonesien. Buntu Batu besitzt 12.779 Einwohner (2010) und liegt zwischen 100 und 1.700 Metern Höhe.

Der Distrikt gliedert sich in acht Desa:

Weblinks 
 Offizielle Website des Bezirks Enrekang

Kecamatan in Sulawesi Selatan